Ел Пасео има више значења:

 Ел Пасео (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пасео (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику